QFF – codice Q per D: "Qual è l'attuale pressione atmosferica (nel luogo), convertita in pressione a livello del mare secondo la pratica meteorologica?" R:" La pressione atmosferica (nel luogo), convertita in pressione a livello del mare secondo la pratica meteorologica, è (era alle ore...) ... millibar"